Ольга Ивановна Ларькина (р. 31 июля 1954 г., станица Рассыпная Илекского района Оренбургской области) — российский журналист, публицист и писатель.

Краткая биография 
В 1971 г. окончила Сакмарскую среднюю школу и в 1980 г. Куйбышевский государственный педагогический институт им. В. В. Куйбышева с красным дипломом. Работала в районных и многотиражных газетах Cамары, в том числе в редакции районной газеты «Волжская новь» и в газете «Заводская жизнь» завода космического машиностроения РНКЦ «Прогресс», редактором заводского радиовещания. С 1996 г. — сотрудник самарской православной газеты «Благовест», с 1998 г. — заместитель редактора газеты «Благовест» и журнала «Лампада». Член Союза журналистов России.

Творчество 
Пишет очерки, рассказы, повести. Автор нескольких публицистических («Когда ты была во мне точкой… дочка», «Кровавая книга. Грех аборта в России», «Желанная пристань») и художественных книг для детей («Ящик Пандоры, или Пропавшие дети», «Удивительные приключения Димки Голубева», «Когда замкнется спираль» и др.). В них в художественной форме воплощены идеи веры, добра, справедливости.

Награды и премии 
 Медаль преподобного Сергия Радонежского II степени (Патриаршая награда) (2004)
 Серебряный знак Святителя Алексия (награда Самарской епархии) (2014)
 Первая премия I Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ-2010», г. Москва.
 Грамота святой великомученицы великой княгини Елисаветы Федоровны за любовь к болгарскому народу и милосердие (Болгария, 2019)

Семья 
 Пятеро детей, восемь внуков.

Публикации 
 Когда ты была во мне точкой… дочка. Самара: Благовест, 2000
 Кровавая книга. Грех аборта в России" Самара: Благовест, 2001
 Удивительные приключения Димки Голубева, которые помогли ему стать человеком. Рязань: Зерна слова, 2011 ISBN 978-5-903138-75-3
 Ящик Пандоры, или Пропавшие дети. Рязань: Зерна слова, 2014
 Ящик Пандоры, или Пропавшие дети. Кольцо королевы Горделии. Рязань: Зерна слова, 2014
 Желанная пристань. Непридуманные истории. Новая мысль, 2016 ISBN 978-5-902716-42-6
 Ящик Пандоры, или Пропавшие дети. Дымка. М.: Сибирская Благозвонница, 2017 ISBN 978-5-906911-31-5
 Когда замкнется спираль. М.: Сибирская Благозвонница, 2020

Ссылки 
 Книги Ольги Ларькиной на «Озоне» 
 Подробный список публикаций Ольги Ларькиной в журнале «Благовест»

Примечания 

Писатели России
Детские писатели России
Писатели Самарской области
Религиозные писатели
Публицисты России
Журналисты России
Журналисты Самары
Радиожурналисты России
Члены Союза журналистов России